Tête folle (My Foolish Heart), film américain de Mark Robson (1949)
Tête folle, film de Robert Vernay (1960)